Ви́шнич (, ) — фамилия сербско-хорватского происхождения. Известные носители:

 Вишнич, Войкан (род. 1994) — черногорский футболист, защитник.
 Вишнич, Горан (род. 1972) — американский актёр хорватского происхождения.
 Вишнич, Филип (1767—1834) — сербский эпический поэт и гусляр.